Това е списък с всички завършили VII клас, с матура и зрелостно свидетелство или със свидетелство за завършен клас, в Солунската българска мъжка гимназия по книгата на Георги Кандиларов, бивш директор на гимназията, „Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии)“, 1930 година.

Завършили основния курс на гимназията

Завършили педагогическите курсове на гимназията

Завършили търговските курсове на гимназията

Завършили класическия отдел на гимназията

Бележки